dysocjacja elektrolityczna 
 dysocjacja termiczna
 dysocjacja (psychologia)